Yardımlı bezeichnet
 eine Stadt in Aserbaidschan, siehe Yardımlı (Stadt)
 einen Bezirk in Aserbaidschan, siehe Yardımlı (Rayon)